ASB fait notamment référence, par ordre alphabétique à :
 Aarhus School of Business, une école de commerce d'Aarhus (Danemark) ;
 Action sociale brésilienne, un parti politique nationaliste au Brésil ;
 Active Sensor Bearing, une marque de roulement mécanique à capteur ;
  ;
 albumine de sérum bovin, une des protéines extraites du sérum de bovin ;
 All-Starr Band ;
 American StudBook, pour les espèces menacées ;
 , des clubs sportifs ;
 Association sportive bayonnaise ;
 Association sportive brestoise ;
 Association suisse des banquiers, une organisation centrale des banques et autres institutions financières suisses ;
 Association du syndrome de Benjamin ;
 Aulnay-sous-Bois, commune française située dans le département de la Seine-Saint-Denis en région Île-de-France.

asb fait notamment référence à :
 la langue assiniboine.
 Association Sportive Boufarik, Club de football Algérien ;
 Association Sportive Bône, Club de football Algérien ;
 Association Sportive Batna, Club de football Algérien ;

ASb fait notamment référence à :
 African Storybook, projet d'alphabétisation en langues africaines.